databus (elektronica), een elektronische verbinding voor het transport van digitale gegevens
 de vroegere naam voor PL/B, een programmeertaal
 een computerblad dat in de jaren 70 door Kluwer werd uitgegeven